Sotto il pavimento  (The Borrowers) – romanzo del 1952 di Mary Norton, primo di una serie composta da 5 titoli.

Dalla serie di romanzi furono tratti:
 The Borrowers – film del 1973 diretto da Walter C. Miller.
Il piccolo popolo dei Graffignoli  (The Borrowers) – serie televisiva trasmessa nel 1992.
I rubacchiotti (The Borrowers) – film del 1997 diretto da Peter Hewitt.
The Borrowers – film del 2011 diretto da Tom Harper.
Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento – film animato del 2010 dello Studio Ghibli